Максимилиан Турн-и-Таксис:
 Турн-и-Таксис, Максимилиан Антон (1831—1867) — принц из династии Турн-и-Таксис.
 Турн-и-Таксис, Максимилиан Карл (1803—1871) — 6-й князь Турн-и-Таксис.
 Турн-и-Таксис, Максимилиан Мария (1862—1885) — 7-й князь Турн-и-Таксис.